Микеле Сальвони (; ,  — , ) — итальянский .

Биография 
Происходил из знатного рода. С раннего детства имел склонности к музыке и желал заниматься только ею, ввиду чего поступил в консерваторию в родном городе. В ней изучал игру на скрипке и уже в 15-летнем возрасте считался лучшим скрипачом колледжа Сан-Пьетро, а в 21 год получил почётное звание маэстро капеллы. Впоследствии работал в Италии и Франции.

Из его опер особенный успех имела «За десять лет три слова» (; 1829). Помимо опер Сальвони написал также концерты для скрипки, несколько месс, кантату в честь Луи-Наполеона (1852).

Примечания 

Академические музыканты Италии